Naubolos ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Naubolos (Sohn des Lernos)
 Naubolos (Sohn des Ornytos), Vater des Argonauten Iphitos
 Naubolos (Naubolides), Vater des Phaiaken Eurylaos